Magyar Ifjúság, magyarországi fiatalokból álló közhasznú és nonprofit mozgalom (2018 óta)
Magyar Ifjúság, az Országos Magyar Párt aradi lapja (1924–1927)
Magyar ifjúság, a romániai Magyar Népi Szövetség röpirata (1947) 
Magyar Ifjúság, Budapesten kiadott, országos ifjúsági hetilap, a KISZ időszaki kiadványa (1957–1989)